Die Marsh & McLennan Apawamis Open 2001 fanden vom 10. bis 15. Januar 2001 in Rye, New York in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2000/01 und gehörte zur Kategorie 2 ½ Star. Es war mit 25.000 US-Dollar dotiert. Die Damenkonkurrenz war Teil der WSA World Tour 2000/01 und gehörte zur Kategorie Silver 15. Das Preisgeld betrug 43.000 US-Dollar.

Vorjahressieger Nick Taylor erreichte erneut das Endspiel, in dem er auf den Qualifikanten Olli Tuominen traf, der die Begegnung mit 17:14, 6:15, 15:9 und 15:6 gewann. Bei den Damen nahm die Siegerin des Vorjahres, Linda Charman, nicht erneut teil. Im Finale zwischen den beiden topgesetzten Spielerinnen setzte sich Sarah Fitz-Gerald gegen Tania Bailey mit 9:2, 9:3 und 9:3 durch.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus jeweils 16 Spielern, davon waren je vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden jeweils gesetzt. Wildcards wurden nicht vergeben.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)
 
PSA World Tour 2000/01
WSA World Tour 2000/01
2001